Synagoga chasydów z Góry Kalwarii przy ulicy Nadrzecznej 36
 Synagoga chasydów z Góry Kalwarii przy ulicy Nowy Targ 2
 Synagoga chasydów z Góry Kalwarii przy alei Najświętszej Marii Panny 6
 Synagoga chasydów z Góry Kalwarii przy alei Najświętszej Marii Panny 31